Kranzberg bezeichnet:
 Kranzberg, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Kranzberg (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au i.d.Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Bahnhof Kranzberg, ein Trennungsbahnhof in Namibia
 Kranzberg (Jungfraumassiv), ein Berg im Jungfraugebiet, einen Nunatak im Jungfraufirn, Kanton Wallis, Schweiz
 Kranzberg (Wettersteingebirge), ein Berg im Wettersteingebirge, Mittenwald, Deutschland
 Burg Kranzberg bei Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Deutschland
 Burgstall Kranzberg, abgegangene Burg in Kranzberg im Landkreis Freising in Bayern, Deutschland 

Kranzberg ist der Familienname von:
 Melvin Kranzberg (1917–1995), amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Kransberg
 Burg Kransberg